

Ковінгтон — місто, штат Джорджія
 Ковінгтон — місто, штат Індіана
 Ковінгтон — місто, штат Кентуккі
 Ковінгтон — місто, штат Луїзіана
 Ковінгтон — місто, штат Нью-Йорк
 Ковінгтон — місто, штат Оклахома
 Ковінгтон — місто, штат Теннессі
 Ковінгтон — місто, штат Техас
 Ковінгтон — місто, штат Вашингтон
 Ковінгтон — місто, штат Вірджинія
 Ковінгтон — селище, штат Огайо
 Ковінгтон Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Ковінгтон Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсильванія
 Ковінгтон Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія